Желтогорлый рябок () — вид летающих птиц из семейства рябковых, обитающий в Африке. Имеет 2 подвида.

 P. g. saturatior E.J.O.Hartert, 1900 распространён в Эфиопии до северной Замбии;
 P. g. gutturalis A. Smith, 1836 — южная Замбия и Ангола до северной части Южной Африки.

Примечания

Ссылки 
 Species text in Yellow-throated Sandgrouse — The Atlas of Southern African Birds

Рябки
Птицы Африки
Животные, описанные в 1836 году